David L. Clark peut faire référence à:
 David Lytle Clark (1864–1939), un homme d'affaires américain
 David Leigh Clark,  un paléontologue américain